Josep Antoni Garcés i Such (Aielo de Rugat, 1989) és un poeta valencià.

El març del 2016 publica el seu primer llibre de poesia amb el títol de Títere del tintero. Llibre de poesia amb aires alternatius, o com ell el definiria: "un llibre de poesia escrit per algú que no entén de poesia". Amb temàtiques com l'amor i el desamor, la tristesa i la impotència, i fins i tot, a vegades sobre l'alegria. L'autor s'inspira en altres autors com Kutxi Romero, Federico García Lorca o Miguel Hernández.

Referències 

Aielo de Rugat
Poetes valencians contemporanis en castellà
Escriptors de la Vall d'Albaida